Тернате — папуасский язык, который распространён в Индонезии, в провинции Северное Малуку. Очень близок к языку тидоре; эти два языка взаимопонятны, имеют практически общий словарь и очень похожие грамматики и могут рассматриваться как варианты единого языка тернате-тидоре.

Письменность 
Язык тернате пользуется латинским алфавитом. В прошлом для записи использовалось арабское письмо.

Латинский алфавит 
Существует две версии латинского алфавита для языка тернате: старая и новая.

Старый алфавит был создан на основе нидерландского.

Новая версия создана на основе индонезийского алфавита.

Арабский алфавит

Примечания 

Языки Индонезии